Meridolum depressa är en snäckart som först beskrevs av Hedley 1901.  Meridolum depressa ingår i släktet Meridolum och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
depressa